Чемпионат мира по шорт-треку 1996 года проходил 1-3 марта в Гааге (Нидерланды).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Шорт-трек на сайте ISU
 Полные результаты чемпионата мира

1995
1996 год в конькобежном спорте
Чемпионаты мира в Нидерландах
Март 1996 года
Международные спортивные соревнования в Гааге
Шорт-трек
Спорт в Нидерландах в 1996 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах